Круа — имя собственное.
 Круа — знатнейший владетельный дом Исторических Нидерландов
 Круа (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер)
 Круа (Нор) — коммуна в округе Лилль (Франция), центр одноимённого кантона.
 Замок Круа — средневековое здание, ныне не жилое, но используемое под офисные помещения.

 Люди с фамилией Круа:
 Адриан де Круа-Ре
 Гильом де Круа
 Жан I де Круа
 Карл II Круа
 Карл Евгений де Круа
 Карл Филипп фон Круа
 Филипп де Круа
 Филипп II Круа
 Филипп III Круа
 Эрнст Богуслав фон Круа

См. также 
 Крой (фамилия)